Emil Weidlich ist der Name folgender Personen:

* Emil Weidlich (Architekt), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Emil Weidlich (Graveur), schwedischer Glaskünstler und Graveur